Chapot est un patronyme porté notamment par :

 François Chapot (1811-1856), homme politique français ;
 Jean Chapot (1930-1988), acteur, dialoguiste, compositeur, producteur, réalisateur, metteur en scène et scénariste français ;
 Pierre Chapot (?-1546), martyr calviniste français, victime de l'inquisition.
 Victor Chapot (1873-1954), archéologue, professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Homonymie de patronyme